Changgang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changgang (socken i Kina, Anhui, lat 31,97, long 117,04), 
 Changgang (socken i Kina, Anhui, lat 31,31, long 117,20), 

Robotskapade Kinaförgreningar